Гермашев — русская фамилия. Известные носители:

 Гермашев, Иван Васильевич (1914-1979) — герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Гермашев, Михаил Маркианович (1867-1930) ― русский художник-пейзажист, иллюстратор детских книг.